Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 239-es, továbbá -es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 239-es busz (Budapest, 2008–2016)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2006, 2007–2008)megszűnt